Prince de la Paix peut être :

 Jésus, considéré par les chrétiens comme l'enfant annoncé dans Isaïe 9:5.
 Titre honorifique donné à Manuel Godoy après le traité de Bâle (Príncipe de la Paz en espagnol).
 Titre d'un film de William Beaudine et Harold Daniels (The Prince of Peace en anglais, également connu sous le nom de The Lawton Story).
 Nom de plusieurs églises et écoles chrétiennes.